Совте́рр-Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Бордо, 9 км на південний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 166 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 430,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Совтерр-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту географії
 Совтерр-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совтерр-Сен-Дені на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совтерр-Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совтерр-Сен-Дені на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна